Л.Ханох ( псевдоним Левина Ханоха ) ( 1912, Сморгонь Виленской губернии — 4 мая 1980, Тель-Авив ) — израильский детский писатель, поэт, драматург.

Биография 
Родился в Сморгони. После Первой мировой войны его семья переехала в Вильно, где он окончил школу «Тарбут» и учительский институт. Некоторое время был учителем в Пинске.
С 1936 в Эрец-Исраэль. Преподавал в школах Тель-Авива. В 1957 основал школу «Илан» в Рамат-Авиве, которую возглавлял до выхода на пенсию.
Его произведения печатались в детском еженедельнике «Давар л-иладим».

Произведения 
 «צלו של מלך»
 «הנשיא : חייו ופעלותיו»

Примечания

Ссылки 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Сморгони
Писатели Израиля